Юрий Кабанов:
 Кабанов, Юрий Борисович (1938—2019) — советский и российский художник-график, заслуженный художник Российской Федерации.
 Кабанов, Юрий Евгеньевич (1939—2014) — советский гребец-байдарочник.